Adage peut désigner :
 adage, un ancien proverbe ;
 adage, en jargon juridique, un principe ou un mécanisme juridique synthétisé en proverbes afin d'être mieux mémorisé ;
 adage, une suite de pas en danse ;
 Adage, une maison d'édition de Montréal (Québec).

L'Adage peut désigner :
 L'Adage, un court métrage français de Dominique Delouche (1964).